Reutowa (, ), weibliche Form des Familienname Reutow folgender Personen:

 Margarita Wiktorowna Reutowa (* 1940), russische Grafikerin und Landschaftsmalerin
 Olena Wassiliwna Reutowa (* 1968), ukrainische Rudern
 Olga Gennadjewna Reutowa (* 1983), russische Schauspielerin

 Auch
 Reutowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Reutow